Iwan Sergejew ist der Name folgender Personen:

* Iwan Semjonowitsch Sergejew (1863–1919), russischer Hydrograph und Polarforscher
 Iwan Wladimirowitsch Sergejew (* 1995), russischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Iwan Serhejew (* 1989), ukrainischer Tennisspieler